Hond steht für:

 De Brakke Hond, niederländisch-flämische Literaturzeitschrift
 Luie Hond, von 1997 bis 2007 aktive niederländische Reggae-Band
 Hond (Einheit), ein altes Flächenmaß

Hond ist der Familienname folgender Personen:
 Frank den Hond, niederländischer Betriebswirt und Hochschullehrer
 Meijer de Hond (1882–1943), niederländischer Rabbiner

Siehe auch:

 Hondt
 Hont